Dimitrios Valvis – politico greco, primo ministro della Grecia nel 1886
 Jean Valvis – imprenditore con cittadinanza svizzera e greca
 Stamatios Valvis – poeta greco
 Zinovios Valvis – politico greco, due volte primo ministro